Nach dem deutschen Schriftsteller Ernst Moritz Arndt (1769–1860) wurden unter anderem folgende Gymnasien benannt:

 Arndt-Gymnasium Dahlem (Berlin)
* Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (Bergen)
 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bonn
 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg (Herzberg am Harz)
 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (Osnabrück)
 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (Remscheid). Namensführung bis 2021, seit 2022 umbenannt in Emma-Herwegh-Gymnasium.

Arndt, Ernst Moritz